Змија може да се односи на:

 Змије, гмизавци
 Змија (старословенска митологија)
 Змија (старојеврејска култура)
 Змија (сазвежђе)